Дейдамия (Deidamia) може да се отнася за:

 Дейдамия, опера от Георг Фридрих Хендел
 Дейдамия, вид пеперуди (Sphingidae)
 Дейдамия, вид цвете (Passifloraceae)

Вижте също 
 Дейдамея